Termenul „Severin” se poate referi la:

 nume de familie sau prenume masculin
de origine 
 Severin de Köln episcop în Köln, în secolul IV
 Severin de Noricum († 482) misionar
 Severin de Paris călugăr
 Papa Severinus (secolul VII)
 Adrian Severin (* 1954), politician român
Denumiri geografice
 Severin, comună în Croația;
 Severin (Mecklenburg), oraș în Germania;
 Drobeta-Turnu Severin, oraș în România;

Vezi și 
 Listă de zile onomastice

Nume
Prenume masculine